Суперкубок Англии по футболу 1956 () — 34-й розыгрыш Суперкубка Англии, ежегодного футбольного матча, в котором встречаются победители Первого дивизиона и обладатели Кубка Англии предыдущего сезона. В матче встретились клубы «Манчестер Юнайтед» (чемпион Первого дивизиона сезона 1955/56) и «Манчестер Сити» (обладатель Кубка Англии 1956 года). Игра прошла на стадионе «Мейн Роуд» в Манчестере 24 октября 1956 года.

Обзор матча 
Матч с минимальным счётом 1:0 выиграл «Манчестер Юнайтед» благодаря голу Дениса Вайоллета.

В этой игре дебютировал вратарь «Манчестер Юнайтед» Дэвид Гаскелл, вышедший на замену получившему травму Рэю Вуду, и, в возрасте 16 лет и 19 дней, стал самым молодым игроком «Юнайтед», сыгравшим за основной состав. Гаскелл стал первым игроком в истории «Манчестер Юнайтед», вышедшим на замену. На тот момент ещё не было скамейки запасных, и Гаскелл наблюдал за игрой среди зрителей. Когда понадобилась замена, к нему обратился член тренерского штаба Берт Уолли. Гаскеллу дали футболку и футбольные бутсы, принадлежавшие Колину Уэбстеру.

Это манчестерское дерби стало первым, сыгранным под светом прожекторов. Этот розыгрыш Суперкубка также нарушил традицию, согласно которой Суперкубок Англии разыгрывался на домашнем стадионе чемпиона Футбольной лиги, но ввиду того, что на «Олд Траффорд» ещё не были установлены прожекторы, матч было решено провести на «Мейн Роуд».

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Отчёт о матче на сайте MUFCInfo.com 

1956
Суперкубок Англии 1956
Суперкубок Англии 1956
Суперкубок Англии
События 24 октября
Октябрь 1956 года
Спортивные соревнования в Манчестере
Спорт в Великобритании в 1956 году